Гран-при Европы 2011 года (официально Formula 1 Grand Prix of Europe 2011) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 26 июня 2011 года на Городской трассе Валенсии (Испания). Это восьмая гонка сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
Накануне гонки FIA внесла изменения в технический регламент, запретив командам менять настройки двигателя между квалификацией и гонкой, что сделало бы невозможным использование форсированного режима в квалификации, когда по ходу быстрого круга выхлопные газы выходят с одинаковой интенсивностью независимо от степени нажатия педали газа гонщиком, для лучшего использования возможностей «выдувного диффузора». По мнению ряда аналитиков такое изменение должно уменьшить преимущество клиентов моторов «Рено», в первую очередь огромное преимущество команды «Ред Булл» в квалификации.

Как и в Канаде, в Валенсии было решено использовать две зоны активации подвижного элемента заднего антикрыла (DRS) в ходе гонке, в скоростных 11-м и 15-м поворотах.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Европы